famiglia
Sarcinelli una delle famiglie più note della nobiltà trevigiana nel Rinascimento. 
persone

Stefano Sarcinelli (Napoli, 13 gennaio 1960)  comico e autore teatrale italiano.
Mario Sarcinelli (Foggia, 9 marzo 1934) economista e dirigente di banca
palazzi
Palazzo Sarcinelli, a Conegliano 
Palazzo Sarcinelli, a Vittorio Veneto